Кератин-2 () – білок, який кодується геном KRT2, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 639 амінокислот, а молекулярна маса — 65 433. Належить до великої родини кератинів — структурних білків цитоскелету.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Кератини